Hémery ou Hemery est un nom de famille ou de lieu.

Patronyme 

 Michel Paricelle d'Hémery (1596-1650), conseiller de Richelieu ;
 Joseph d'Hémery (1722-1806), inspecteur français de la Librairie ;
 René Nicolas Hémery (1745-1807), homme politique français ;
 François d'Hémery (1752-1828), personnalité liée à Bioussac ;
 Albertine Clément-Hémery (1778-1855 ), écrivaine et journaliste française ;
 Étienne Hémery (1842-1897), organiste et compositeur d’opéras ;
 Victor Hémery (1876-1950), pilote automobile français ;
 Annie Hémery (1901-?), actrice française ;
 Daniel Hémery, historien français ;
 Thony Hemery, skieur français ;
 Sarah Hemery, skieuse française.

 Famille de graveurs parisiens :
 Marguerite Hémery (1745-?), compagne de Nicolas Ponce ;
 Antoine-François Hémery (1751-?) ;
 Thérèse-Éléonore Hémery, épouse Lingée (1753-après 1820) ;

Toponyme 

 Émerainville